Jatikalang (Krian)
 Jatikalang (Prambon)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing